Джим Джонс Джонс, Джим (1931—1978) — американский проповедник, основатель религиозной организации «Храм Народов».
 Джонс, Джим (род. 1976) — американский рэпер, наиболее известный, как один из основателей The Diplomats, также известных как Dipset.

См. также 
 Джеймс Джонс